Camartin ist der Familienname folgender Personen:

 Iso Camartin (* 1944), Schweizer Publizist, Schriftsteller und Fernsehmoderator
 Melitta Schachner Camartin (* 1943), deutsche Biochemikerin
Siehe auch

 Chamartín – Stadtteil von Madrid